Elan, или Élan:

Компании 
  — словенский производитель спортивных товаров.
  — ирландская биотехнологическая компания, существовавшая с 1969 по 2013 год.
  — американская компания, занимающаяся конструированием гоночных автомобилей.

Музыка 
 «Élan» — сингл Nightwish.
 Elán — словацкая рок-группа.
 Уильям Илан Чемпион () — британский музыкант, ударник группы Coldplay.

Техника 
 Canon EOS 30, или Canon EOS Elan 7, — малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат, созданный в 2000 году.
 Lotus Elan — серия автомобилей.

Прочее 
  — язык программирования, созданный в 1974 году на основе языка Алгол 68 для обучения программированию.
 Hoyo A.C. Elan Oita — японский футбольный клуб.

См. также 

  (ELaNa)

Примечания